Palaimon (, lateinisch Palaemon) ist in der griechischen Mythologie

 Palaimon, der in eine Meeresgottheit verwandelten Melikertes
 Palaimon (Sohn des Herakles), ein Sohn des Herakles und der Autonoe
 Palaimon (Sohn des Aitolos), einer der Argonauten
 Palaimon (Sohn des Priamos), ein Sohn des Priamos
 ein Beiname des Herakles, siehe Herakles Palaimon

Siehe auch:
 Palaemon